Berteaux kan syfta på:

Personer med namnet Berteaux eller med liknande namn
Berteaux är ett franskt efternamn, som också förekommer i nyskapade geografska namn. De franska efternamnen Bertaux  och Bertault har samma uttal.
 Hélène Bertaux (1825–1909), fransk skulptör
 Hippolyte Berteaux (1843–1926), fransk målare
 Maurice Berteaux (1852–1911), fransk politiker

Geografi

Antarktis 

 Cape Berteaux,

Marocko 

 Melqa el Ouidane, ort, Oriental, –

Efternamnsförgreningssidor
Franska efternamn